Der Bürgermeister von Jerewan () ist der Kopf der Stadtregierung von Jerewan, der Hauptstadt der Republik Armenien.

Liste der Bürgermeister 

Quelle: Liste der Bürgermeister auf der archivierten offiziellen Webseite von Jerewan

Einzelnachweise 

Jerewan
Bürgermeister von Jerewan (Liste)
!
Bürgermeister von Jerewan (Liste)